

Toponymie

 Matyldzin est un village de la voïvodie de Mazovie
 Matyldzin est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie